Gastón Castagneto Herrán (La Plata, 24 de diciembre de 1988) es un político argentino peronista y kirchnerista. Fue Presidente del bloque de concejales de Unidad Ciudadana en la Ciudad de La Plata, durante el período 2015-2019. Actualmente ocupa el cargo de presidente del Partido Kolina Buenos Aires y se desempeña como Director del Sistema Alimentario Escolar del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en la Provincia de Buenos Aires.

Biografía 
Gastón Castagneto nació en La Plata en el barrio de Villa Elvira y realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio Normal 3 de la capital provincial. 

De familia peronista, Castagneto es el primero de dos hermanos fruto del matrimonio de Ana Herrán y Carlos Castagneto. Reconocido hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, dio sus primeros pasos en la política en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como coordinador del Plan Argentina Trabaja en los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires junto a Alicia Kirchner como ministra. 

Más adelante, ya en 2015 se presentó como primer precandidato a concejal por el Frente Para la Victoria acompañando la lista que encabezaba la exdecana de Periodismo, Florencia Saintout. De esta manera, después de las PASO Gastón Castagneto ocupó el 4.ºlugar de la lista que sacó el 33,00 %, lo que le permitió ingresar al Concejo Deliberante platense el 10 de diciembre de 2015.

Posteriormente, entre 2017 y 2019 se desempeñó como presidente del bloque de concejales de Unidad Ciudadana. Durante su período como concejal, llevó a cabo iniciativas como lo es el monumento en cerámica al Dr. René Favaloro en el Paseo del Bosque, que nace de un proyecto presentado en 2016 y culminado en 2018. De su inauguración, participaron figuras como Ginés González García; Nicolás Kreplak; Andrés "Cuervo" Larroque; Fernando Tauber; Victoria Tolosa Paz; y Domingo Favaloro, primo de René. 

También fue parte de la lista de dirigentes políticos espiados por la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) durante el gobierno de Mauricio Macri desde junio del 2016.

Kolina 

Desde el 2010 (año de su fundación) forma parte del partido Kolina "Corriente de Liberación Nacional" y en el 2012 asumió como su presidente a nivel provincial. Participó de su acto de lanzamiento en el Teatro Coliseo junto a Néstor Kirchner y su hermana, Alicia Kirchner. 

Viajó a Venezuela en el año 2012 para el Encuentro Internacional de Jóvenes de Nuestra América en solidaridad con el Comandante Chávez y la Revolución Bolivariana, que se llevó a cabo la semana del 22 al 27 de agosto de ese año, en el marco de las elecciones del 7 de octubre donde se jugaba la continuidad del proceso político de dicho país. 

En 2017 apoyó la lista que encabezó Cristina Fernández de Kirchner a senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires, siendo Kolina un eslabón clave para dicha candidatura.

Actualidad 

El 8 de junio del 2020 fue designado por el Ministro Andrés “Cuervo” Larroque como Director del Sistema Alimentario Escolar, en la actual gestión del gobernador Axel Kicillof, dentro del Frente de Todos. Dicha dirección se encuadra dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en la subsecretaría de políticas sociales, y por debajo de la Dirección Provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Su gestión fue la encargada de afrontar el cierre de escuelas durante la pandemia de Covid-19, y reinventarse a través de la implementación de módulos alimentarios para que los chicos y chicas no se vean afectados al no poder comer en sus escuelas.

Referencias 

Hombres
Peronistas
Platenses
Nacidos en 1988